Гидроксид таллия — неорганическое соединение, гидроксид металла таллия с формулой TlOH, жёлтые кристаллы, хорошо растворимые в воде. Относят к щелочам. Очень ядовит, как и все растворимые в воде соединения таллия, проявляет сильные основные свойства, несмотря на то что таллий относится не к щелочным, не к щелочноземельным, а к постпереходным металлам.

Получение 

 Растворение закиси таллия в воде:

 Обменными реакциями:

 Взаимодействие оксида таллия(3) с пероксидом водорода:

2Tl2O3 + 2H2O2 -> 4TlOH + 3O2 ^

Физические свойства 

Гидроксид таллия образует жёлтые кристаллы моноклинной сингонии, параметры ячейки a = 2,120 нм, b = 0,6240 нм, c = 0,5950 нм, β = 91,65°, Z = 16. 

Хорошо растворяется в воде, образует щелочной раствор. Таллий — единственный металл, не относящийся к щелочным и щелочноземельным, гидроксид которого обладает аналогичными свойствами сильного основания.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

 Реагирует с кислотами:

 При нагревании окисляется кислородом:

 Из воздуха поглощает углекислый газ:

Литература 
 
 
 
 

Т